David Toms (1967-), golfeur américain
 Edward Toms (1899-1971), athlète britannique spécialiste du 400 mètres
  (1885-?), rameur canadien
 Jeff Toms (1974-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 William Henry Toms (vers 1700-1765), graveur anglais